Hermione (Gr. ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij werd een dochter van koning Menelaos en Helena van Sparta, en een nicht van Castor en Pollux. Ze was door haar vader aan Orestes uitgehuwelijkt om de verzoening tussen Menelaos en Orestes te bestendigen. Ze werd geroofd door Neoptolemus, maar riep ontevreden de hulp van haar vader in. Nadat Orestes Neoptolemus had vermoord, werd ze weer door Orestes meegenomen.

Stamboom 

Vrouw in de Griekse mythologie